Первый дивизион 1965 () — 52-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1965 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1965 на сайте rsssf.com 

1965
Дания
1965 год в Дании